Адылъя́л () — деревня в Чебоксарском районе Республики Чувашии России, в составе Вурман-Сюктерского сельского поселения.

География 
Расстояние до Чебоксар 26 км, до районного центра — посёлка Кугеси — 31 км, до железнодорожной станции 26 км. Деревня расположена при реке Вурна́рка, по обе стороны реки Шуме́р.

Административно-территориальное деление 
В XVIII веке — в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского уезда, с 1920 по 1927 год — в составе Чебоксарского уезда, с 1927 по 1935 год — в составе Чебоксарского района, с 1935 по 1959 год — в составе Ишлейского района, с 1959 года — в составе Сундырского района, с 1960 года вновь в составе Чебоксарского района. Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Кибечкаси́нский, с 29 января 1960 года — Вурма́н-Сюкте́рский.

Топонимика 
Название произошло от чув. названия р. Волга (чув. Атӑл) и чув. ял «село, деревня».

Исторические и прежние названия 
Историческое название — Нижний Алдиа́л. Выселок деревни Ма́лый Ишле́й.

История 
Деревня появилась в XVIII веке как выселок деревни Малый Ишле́й (Ма́лые Ишле́и ныне — Питикасы́). Жители до 1866 года — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, лозоплетением, лесоразработкой, отхожими промыслами. В 1890 году открыта школа грамоты. В начале XX века действовала водяная мельница, в 1920-е годы – промысловая артель по производству швейных и плетёных изделий, кирпича и пиломатериалов. В 1931 году образован колхоз «Богатырь».

Население 
Число дворов и жителей: 
в 1795 — 21 двор;
1859 — 22 двора, 85 мужчин, 82 женщины; 
1897 — 138 мужчин, 116 женщин; 
1926 — 72 двора, 164 мужчины, 171 женщина; 
1939 — 148 мужчин, 207 женщин; 
1979 — 134 мужчины, 195 женщин; 
2002 — 97 дворов, 220 человек: 106 мужчин, 114 женщин; 
2010 — 81 частное домохозяйство, 226 человек: 111 мужчин, 115 женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 220 человек, преобладающая национальность — чуваши (99%).

Экономика 
Функционирует СХПК «Атăл» (2010).

Инфраструктура 
Улицы: Гоголя, Гэсстроя, Достоевского, Крестьянская, Лермонтова, Окружная, Орбита, Первомайская, Пушкина, Рыбацкая, Тургенева, Цветочная, Чехова.
Переулок: Торговый.

Памятники и памятные места 
 Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Крестьянская).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт сельского поселения

Населённые пункты Чебоксарского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке